«Наследники» () — американский сатирический комедийно-драматический телесериал, созданный Джесси Армстронгом. Премьера шоу состоялась 3 июня 2018 года на канале HBO. Сериал рассказывает о семье Рой, владельцах глобального медиаконгломерата «Уэйстар Ройко», которые борются за контроль над компанией на фоне ухудшения здоровья патриарха семьи Логана Роя (Брайан Кокс). В октябре 2021 года сериал продлили на четвёртый сезон, премьера которого состоится 26 марта 2023 года

Джереми Стронг, Киран Калкин и Сара Снук исполняют роли Кендалла, Романа и Шив соответственно — детей Логана, работающих на компанию. Мэттью Макфэдьен играет роль Тома Вамсгенса, мужа Шив и руководителя Waystar, Николас Браун — роль внучатого племянника Логана, также работающего в компании; Алан Рак — старшего сына Логана; Хиам Аббасс — жены Логана. Питер Фридман, Натали Голд и  также входят в основной актёрский состав, в свою очередь Дагмара Доминчик, Ариан Мойед, Дж. Смит-Кэмерон, Жюстин Люпе, Дэвид Раш и Фишер Стивенс играли повторяющиеся роли, прежде чем попасть в основной состав.

«Наследники» заслужили широкое признание критиков за сценарий, актёрскую игру, музыку и художественную постановку. Сериал получил множество наград и номинаций, в том числе премию Британской академии телевидения за лучшую международную программу, «Золотой глобус» за лучший драматический телесериал и премию «Эмми» за лучший драматический сериал. Кокс выиграл «Золотой глобус» за лучшую мужскую роль в драматическом сериале, а Стронг — «Эмми» за лучшую мужскую роль в драматическом сериале.

Сюжет 
Сериал «Наследники» рассказывает о семье Рой, владельцах медиаконгломерата «Уэйстар Ройко». У патриарха семьи Логана Роя (Кокс) стремительно ухудшается состояние здоровья. Четверо его детей — старший сын Коннор (Рак), жаждущий власти Кендалл (Стронг), дерзкий Роман (Калкин) и увлекающаяся политикой Шив (Снук) — начинают готовиться к будущему без отца, и каждый из них ведёт борьбу за доминирующее положение в компании.

В ролях

Основной состав 
 Хиам Аббасс — Марша Рой (сезоны 1—2; второстепенный состав в 3-м сезоне), третья и нынешняя жена Логана Роя. Родилась и выросла в Бейруте, часто враждует с детьми Логана, доверие которых ей ещё предстоит заслужить. У неё есть сын Амир от первого брака и дочь от предыдущего брака.
 Николас Браун — Грег Хирш, бестолковый, но быстро приспосабливающийся к изменениям внук брата Логана Роя Юэна. Грег не знает о трудностях, которые ему предстоит преодолеть, чтобы примкнуть к Логану. В поисках своего места в «Уэйстар Ройко» и в семье он становится подчиненным Тома Вамсгенса.
 Брайан Кокс — Логан Рой, миллиардер, уроженец Данди (Шотландия), основатель конгломерата СМИ и развлечений «Уэйстар Ройко». Он — властный лидер, для которого главное — это его компания, а не четверо его детей: Коннор (от первого брака), Кендалл, Роман и Шивон (от второго брака). Логан женат на Марше, третьей жене.
 Киран Калкин — Роман Рой, единокровный брат Коннора и средний ребёнок от второго брака Логана Роя. Роман незрелый, не воспринимает обязанности всерьёз и часто демонстрирует отсутствие здравого смысла, которого требует от него отец. Он постоянно враждует со своим старшим братом Кендаллом и иногда с сестрой Шив, с которыми он соперничает за власть и внимание отца.
 Питер Фридман — Фрэнк Вернон, исполнительный директор, а затем вице-председатель «Уэйстар Ройко» и давний приятель Логана Роя. Фрэнк — член старой гвардии Логана, на которого Кендалл часто полагается, чтобы вернуть расположение Логана. Он является наставником и крёстным отцом Кендалла, в свою очередь Роман его недолюбливает.
  — Рава Рой (сезон 1; второстепенный состав в 3-м сезоне), бывшая жена Кендалла и мать его двоих детей.
 Мэттью Макфэдьен — Том Вамсгенс, жених Шив, а затем её муж. Один из руководителей «Уэйстар Ройко», которого повысили с должности главы подразделения парков развлечений и круизов до руководителя ATN, глобального новостного канала компании. Он наслаждается своей близостью к семье Рой, но не входит во внутренний круг семьи. Он заискивает перед теми, кто более влиятелен, чем он, но издевается над своим незадачливым подчиненным Грегом Хиршем.
 Алан Рак — Коннор Рой, единственный ребёнок от первого брака Логана Роя. Он отстранён от корпоративных дел и подчиняется мнению своих единокровных братьев и сестры по большинству вопросов, связанных с фирмой. Коннор живёт на ранчо в Нью-Мексико со своей девушкой Уиллой. Он склонен к мании величия и во втором сезоне заявляет о намерении баллотироваться на пост президента Соединенных Штатов, ссылаясь на свой интерес к политике с юных лет.
 Сара Снук — Шивон «Шив» Рой, младший ребёнок и единственная дочь Логана Роя. Будучи левым политиком, она некоторое время работала на кандидата в президенты Гила Ивиса, чьи политические взгляды расходятся с «Уэйстар Ройко». В конце концов она уходит из политики, чтобы сосредоточиться на построении карьеры в «Уэйстар Ройко». Она обручается с Томом Вамсгенсом, а затем выходит за него замуж, но их отношения постепенно ухудшаются.
 Джереми Стронг — Кендалл Рой, единокровный брат Коннора и старший ребёнок от второго брака Логана Роя. Будучи наследником Логана, Кендалл пытается доказать отцу свою значимость, несмотря на наркотическую зависимость и провалы крупных сделок. Он старается поддерживать хорошие отношения со своими братьями и сестрой, бывшей женой Равой и их детьми.
 Роб Ян — Лоренс И (сезоны 1—2), основатель медиа-сайта «Волтер», который приобрела «Уэйстар Ройко». Лоренс с презрением относится к «Уэйстар» и особенно к Кендаллу, с которым постоянно враждует.
 Дагмара Доминчик — Каролина Новотни (сезоны 2—3; второстепенный состав в 1-м сезоне), руководитель PR-отдела «Уэйстар Ройко» и член юридической группы компании.
 Ариан Моайед — Стьюи Хоссейни (2 сезон; второстепенный состав в 1-м и 3-м сезонах), друг Кендалла по школе Бакли и Гарварду, который сейчас является частным инвестором и занимает место в совете директоров «Уэйстар Ройко». Он тайно сотрудничает с конкурентом Логана Сэнди Фернессом.
 Дж. Смит-Кэмерон — Джерри Киллман (сезоны 2—3; второстепенный состав в 1-м сезоне), главный юрисконсульт «Уэйстар Ройко», которая также является крестной матерью Шив и наставником Романа.
 Жюстин Люпе — Уилла Феррейра (сезон 3; второстепенный состав в 1-м и 2-м сезонах), молодая подружка Коннора Роя, бывшая девушка по вызову и начинающий драматург.
 Дэвид Раш — Карл Мюллер (сезон 3; второстепенный состав в 1-м и 2-м сезонах), финансовый директор «Уэйстар Ройко» и член юридической группы компании.
 Фишер Стивенс — Хьюго Бейкер (сезон 3; второстепенный состав во 2-м сезоне), старший руководитель по связям с общественностью компании «Парки и круизы», отвечающий за скандал с круизными линиями «Брайтстар».

Второстепенный состав и приглашённые актёры 
  — Мэриэнн Рой Хирш (сезон 1), мать Грега.
 Молли Григгс — Грейс (сезон 1), девушка Романа. У неё есть дочь Исла от предыдущих отношений. Она и Роман расстались в середине сезона.
 Джуди Рейес — Ева (сезон 1), исполнительный продюсер ATN, основного новостного канала «Уэйстар».
  — Сэнди Фёрнесс (сезоны 1—3), владелец конкурирующего медиа-конгломерата и давний враг Логана. Он является партнером Стьюи и поддерживает его фонд прямых инвестиций Maesbury Capital.
 Брок Юрих — Брекс (сезон 1), личный тренер Романа.
 Эшли Цукерман — Нейт Софрелли (сезоны 1—3), политический стратег. Бывший любовник Шив, который убеждает её работать над президентской кампанией Ивиса и возобновляет их отношения.
 Марк Блам — Билл Локхарт (сезоны 1—3), ушедший на пенсию глава подразделения парков развлечений «Уэйстар», который десятилетиями скрывал преступления (в том числе случаи сексуального насилия), совершенные на круизных линиях компании.
 Анника Борас — Анна Ньюман (сезон 1), телеведущая на канале ATN. Ева заставляет её пойти в качестве девушки Кендалла на ежегодное семейное мероприятие Роев — Нью-йоркский благотворительный бал.
 Эйса Дэвис — Джойс Миллер (сезон 1), бывший генеральный прокурор Нью-Йорка, избранная в Сенат США. Первоначально Шив является её политическим стратегом, а скандал с фотографией голой задницы мужа Джойс приводит к росту напряженности между Шив и её семьей.
 Джеймс Кромвелл — Юэн Рой (сезоны 1—3), старший брат Логана и дедушка Грега. Он проживает в Канаде. Юэн презирает Логана и его бизнес-империю, но не намерен активно выступать против брата.
 Дэвид Патрик Келли — Пол Чемберс (сезон 1), член правления «Уэйстар», который голосует против вотума недоверия Логану.
 Эрик Богосян — Гил Ивис (сезоны 1—2), кандидат в президенты США от Демократической партии США и сенатор США от Пенсильвании. Он открыто выступает против попытки «Уэйстар» скупить местные новостные телеканалы и из-за этого становится объектом нападок принадлежащего «Уэйстар» новостного канала ATN.
 Гриффин Данн — доктор Алон Парфит (сезон 1), корпоративный психотерапевт, нанятый для работы с семьей Рой, когда Логан пытается реабилитировать их общественный имидж.
 Лорен Паттен — Анжела (сезон 1), торговец картинами, в деятельность которой собирался инвестировать Кендалл обращается как к клиенту. Она отклонила его предложения, не желая ассоциироваться с семьёй Рой.
 Кэйтлин Фицджеральд — Табита (сезоны 1—2), подруга Романа. Ранее имела сексуальный контакт с Томом на его холостяцкой вечеринке, а также была связана с Наоми Пирс.
 Гарриет Уолтер — леди Кэролайн Коллингвуд (сезоны 1—3), вторая жена Логана Роя, мать Кендалла, Шив и Романа, а также акционер «Уэйстар».
 Джек Гилпин и Кристин Гриффит — мистер и миссис Вамсгенс (сезон 1), родители Тома.
 Дэнни Хьюстон — Джейми Лэйрд (сезон 2), банкир и финансист подразделений «Уэйстар». Он консультирует Логана во время борьбы со Стьюи и Сэнди, а также во время попытки приобретения конкурирующего новостного гиганта Pierce Global Media (PGM).
 Скотт Николсон — Колин Стайлз (сезоны 2—3; эпизодические появления в 1-м сезоне), телохранитель Логана.
 Джинни Берлин — Сид Пич (сезоны 2—3), глава новостного телеканала ATN. Она вступает в конфликт с Томом после его повышения.
 Джессика Хект — Мишель Пэнсил (сезон 2), писательница, работающая над биографией Логана.
 Саамер Усмани — Крис (сезон 2), актёр из пьесы Уиллы, с которым проводит ночь Шив в отсутствие Тома.
 Холли Хантер — Рэя Джаррелл (сезон 2), генеральный директор Pierce Global Media (PGM).
 Зак Черри — Брайан (сезон 2), участник программы стажировки менеджеров Уэйстар, который становится напарником Романа.
  — Марк Рэйвенхед (сезоны 2—3), ведущий телеканала ATN и предполагаемый неонацист.
 Черри Джонс — Нэн Пирс (cезон 2), глава семьи Пирсов и мажоритарный акционер PGM.
  — Наоми Пирс (сезоны 2—3), двоюродная сестра Нэн и член семьи Пирсов. Волонтёр в центре лечения наркомания, которая сама проходит там реабилитацию.
  — Марк Пирс (сезон 2), член семьи Пирсов, который имеет две докторские степени.
  — Максим Пирс (сезон 2), член семьи Пирсов, который работает консультантом в Брукингском институте и насмехается над президентскими амбициями Коннора.
 Макс Гордон Мур — Питер Пирс (cезон 2), член семьи Пирсов, любитель книг.
 Кристина Рунер — Марни Пирс (cезон 2), член семьи Пирсов, которая во время обеда ставит в неловкое положение Тома и Романа.
 Бабак Тафти — Эдуард Асгаров (2 сезон), азербайджанский миллиардер, с которым сходится Роман из-за его денег и связей с национальным благосостоянием Азербайджана.
 Синди Леммон — Дженнифер (сезон 2), актриса в пьесе Уиллы, которая недолгое время встречается с Кендаллом и посещает приём в Данди.
 Энтони Аркин — Джеймс Вайссел (сезон 2), бывший бухгалтер «Уэйстар», информатор по делу о сексуальных домогательствах на круизных линиях Brightstar.
 Салли Мерфи — Кира Мейсон (сезон 2), жертва сексуальных домогательств и злоупотреблений в круизном подразделении «Уэйстар», где она раньше работала менеджером по развлечениям.
 Виктор Слезак — сенатор Эд Робертс (сезон 2), конгрессмен-республиканец, присутствующий на слушаниях в Сенате по обвинениям «Уэйстар» в сексуальных домогательствах.
 Дебби Тернер Белл — Сьюзан Варди (сезон 2), журналистка, которая берёт интервью у Джеймса Вайссела о круизном скандале.
 Ангус Райт — Филипп Лейтон (сезон 2), авторитетный акционер «Уэйстар», который советует Логану уйти из компании на фоне скандала с круизной компанией.
 Сэна Латан — Лиза Артур (сезон 3), известный нью-йоркский адвокат, которая берёт Кендалла в качестве клиента. Подруга Шив.
 Линда Эмонд — Мишель-Энн Вандерховен (сезон 3), высокопоставленная сотрудница Белого дома, давний друг и доверенное лицо Логана. Она часто выступает в качестве посредника между Логаном и президентом, который никогда не появляется на экране, и известен под насмешливым прозвищем «Изюм», которое используют Рои.
 Джулиана Кэнфилд — Джесс Джордан (сезон 3; эпизодические появления в сезонах 1—2), ассистентка Кендалла.
  — Берри Шнайдер (сезон 3), ведущий консультант по связям с общественностью, нанятая Кендаллом.
 Даша Некрасова — Комфри Пеллитс (сезон 3), кризисный пиарщик, работающая помощницей Берри.
 Хоуп Дэвис — Сэнди Фернесс (сезон 3), дочь Сэнди, которая поддерживает Стьюи в битве за право владения «Уэйстар». Она в основном ведет переговоры от имени своего больного отца.
 Питер Ригерт — Роджер Пью (сезон 3), антикапиталиcт и адвокат Юэна, которого Юэн просит представлять интересы Грега.
 Зои Уинтерс — Керри Кастеллабате (сезон 3, эпизодические появления во 2-м сезоне), секретарша и любовница Логана.
 Зиве Фумудо — Софи Ивоби (сезон 3), комик и ведущая «Разрушения», ночного ток-шоу, которое высмеивает Кендалла.
 Эдриен Броуди — Джош Ааронсон (сезон 3), миллиардер, акционер-активист, которому принадлежат 4 % акций «Уэйстар». Он организует встречу Кендалла и Логана на своем частном острове, чтобы определить, можно ли примирить враждующие стороны.
 Квентин Моралес — Айверсон Рой (сезон 3, эпизодические появления в 1 и 2-м сезонах), сын Кендалла, страдающий аутизмом.
 Свайам Бхатия — Софи Рой (сезон 3, эпизодические появления в 1 и 2-м сезонах), приёмная дочь Кендалла.
 Джастин Кирк — Джерид Менкен (сезон 3), ультра-правый конгрессмен, которого Рой поддерживает для выдвижения в президенты США.
 Рид Бирни — Дэйв Бойер (сезон 3), действующий вице-президент США, который ищет у Логана политической поддержки для своей президентской кампании.
 Стивен Рут — Рон Петкус (сезон 3), консервативный политический спонсор, который организует Саммит свободы будущего в Виргинии.
 Юл Васкес — Рик Сальгадо (сезон 3), конгрессмен-республиканец, надеющийся вернуть партию к традиционному консерватизму.
 Александр Скарсгард — Лукас Мэтссон (сезон 3), шведский основатель и генеральный директор стриминговой платформы «Годждо», которую пытается приобрести «Уэйстар».
 Пегги Дж. Скотт — Джин
 Джейк Чой — Татсуя
 Дариус Хомаюн Амир

Эпизоды

Сезон 1 (2018)

Сезон 2 (2019)

Сезон 3 (2021)

Производство

Разработка 
За несколько лет до этого Джесси Армстронг написал сценарий о Руперте Мёрдоке, представив, как семья медиамагната собирается на 78-ой день рождения главы клана. Сценарий привлек внимание, но так и не был экранизирован.

Кастинг 
6 октября 2016 года было объявлено, что к актёрскому составу пилотного эпизода присоединились Брайан Кокс, Джереми Стронг, Киран Калкин, Сара Снук, Николас Браун и Мэттью Макфэдьен. 4 ноября 2016 года было объявлено, что к пилоту присоединились Хиам Аббасс, Алан Рак, Роб Ян, Паркер Сойерс и Питер Фридман.

Съёмки 
Съемки первого сезона начались в октябре 2017 в Нью-Йорке и продолжились в Нью-Мехико, затем в феврале 2018 — в Нью-Джерси, где пришлось перекрыть туннель к Атлантик-Сити, и в замке Истнор в Англии.

Интересные факты 
Вступительные титры сериала вдохновлены и частично копируют начальную сцену фильма Игра Дэвида Финчера.

Оценка критиков

Первый сезон 
Первый сезон был благосклонно встречен критиками. На агрегаторе рецензий Rotten Tomatoes сезон получил «рейтинг свежести» 88 % при средней оценке 7,9 из 10 на основе 84 рецензий. Консенсус критиков сайте гласит: «Приправляя пафос едким остроумием, „Наследники“, является божественной комедией абсолютной власти и неблагополучия, ярко воплощенной беспощадным ансамблем». Metacritic присвоил сезону средневзвешенную оценку в 70 баллов из 100 на основе 29 рецензий, что означает «в целом благоприятные отзывы».

Второй сезон 
Второй сезон получил одобрение критиков. На сайте Rotten Tomatoes сезон имеет рейтинг 97 % со средней оценкой 8,95 из 10, основанной на 70 отзывах. Критический консенсус сайта гласит: «Сериал „Наследники“ возвращается в мрачно смешной форме, с острым сценарием, исключительным исполнением и удивительным новым уровнем симпатии к некоторым из наименее привлекательных персонажей на телевидении». На Metacritic сезон получил средневзвешенную оценку 89 из 100, основанную на 19 рецензиях, что свидетельствует о «всеобщем признании».

Награды и номинации

Примечания 

Телесериалы США 2010-х годов
Телесериалы США 2020-х годов
Телесериалы США, запущенные в 2018 году
Телесериалы на английском языке
Комедийно-драматические телесериалы США
Телесериалы США в жанре чёрной комедии
Сатирические телесериалы США
Программы телеканала HBO
Телесериалы о дисфункциональных семьях
Телесериалы, сюжет которых разворачивается в Нью-Йорке
Телесериалы Gary Sanchez Productions
Лауреаты премии «Золотой глобус» за лучший телевизионный сериал — драма